Сборная Албании по футболу представляет страну в международных футбольных соревнованиях с 1946 года. Федерация футбола Албании () была основана в 1930 году и через два года стала членом Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Однако свой первый официальный международный матч команда провела лишь 7 октября 1946 года, в котором потерпела поражение от сборной Югославии со счётом 2:3. Игра проходила в рамках . В 1954 году Албания была в числе членов-учредителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По состоянию на апрель 2022 года сборная Албании провела 357 международных матчей, выиграв 94, сыграв вничью 73 и проиграв 190. С Румынией албанцы провели наибольшее количество матчей, чем с какой-либо другой национальной командой, уступив в 13 из 19 игр против неё. С 1966 года сборная принимает участие в квалификационных турнирах чемпионатов мира, а с 1964 — чемпионатов Европы. За всю свою историю Албания прошла квалификацию лишь однажды — на Чемпионат Европы 2016, где она выбыла на групповом этапе, заняв третье место в группе. К достижениям албанцев во второстепенных турнирах относятся выигрыши  и Мальтийского международного футбольного турнира в 2000 году.

По состоянию на апрель 2022 года наибольшее количество матчей (93) за сборную Албании провёл Лорик Цана, он установил этот рекорд в 2014 году. Он дебютировал на международной арене в июне 2003 года, в проигрышном матче Албании (2:3) против Швейцарии, а свою последнюю игру провёл в июне 2016 года, в которой его команда одержала победу над Румынией со счетом 1:0 в рамках чемпионата Европы 2016 года, уйдя из сборной по окончании этого турнира. Лучшим бомбардиром сборной Албании является Эрьон Богдани, который за свою международную карьеру, продлившуюся с 1996 по 2013 год, забил 18 голов. Он побил предыдущий рекорд Альбана Буши в сентябре 2011 года, забив в трёх международных матчах подряд.

Первым игроком, достигшим отметку в 25 матчей за сборную Албании, стал Панахот Пано, сделавший это в апреле 1973 года в матче против ГДР. В 2004 году он был назван Федерацией футбола Албании «золотым игроком» своей страны в рамках вручения юбилейных наград УЕФА как «самый выдающийся игрок Албании за последние 50 лет». Наибольшее количество матчей за сборную среди вратарей провёл Альтин Ляля, в 2011 году превзошедший по этому показателю Фото Стракошу.

В данном списке перечислены все футболисты сборной Албании (более 400 игроков), проведшие хотя бы один матч за национальную команду. По каждому из них представлена следующая информация: имя и фамилия на албанском языке, годы жизни, количество матчей и игр за сборную, даты первых и последних матчей в составе команды Албании. В примечаниях даны ссылки на источники информации по каждому игроку. Футболисты перечислены в порядке дебюта за сборную Албании, доступна сортировка игроков по количеству матчей и голов за команду (осуществляется с помощью нажатия на соответствующие стрелки в шапке таблицы).

Список обновлен 22 ноября 2022 года. Последний матч: 19 ноября 2022, Албания — Армения 2:0. Ожидаемый следующий матч: 27 марта 2023, Польша — Албания

Список игроков

Примечания

Ссылки 
 

Албания